Vasalemma (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Vasalemma (plaats), een plaats in de Estlandse gemeente Lääne-Harju
 Vasalemma (rivier), een rivier in het noorden van Estland